Joia Moderna é uma gravadora brasileira criada pelo DJ Zé Pedro. O selo é voltado para o cenário artístico feminino brasileiro, lançando trabalhos inéditos e relançando álbuns clássicos da MPB.

Álbuns
 Cida Moreira - A Dama Indigna 
 Silvia Maria - Ave Rara 
 Zezé Motta - Negra Melodia (interpreta a obra de Jards Macalé e Luiz Melodia) 
 Claudia - Senhor do Tempo As Canções Raras de Caetano Veloso 
 Marya Bravo - De Pai Para Filha 
 Leny Andrade - Alvoroço 
 Izzy Gordon - Negro Azul da Noite 
 Jussara Silveira - Ame ou Se Mande  
 Alaíde Costa e Fátima Guedes - Alaíde Costa e Fátima Guedes ao vivo  *
 Célia - Outros Românticos 
 Amelinha - Janelas do Brasil  
 Iara Rennó - IARA  
 Nina Becker - Minha Dolores 
 Alice Caymmi - Rainha dos Raios 
Letrux - Letrux em Noite de Climão

* Projeto suspenso por problemas técnicos, com apenas mil cópias prensadas o CD tornou-se item raro.

Coletâneas e projetos

 A Voz da Mulher Na Obra de Taiguara 
 A Voz da Mulher na Obra de Guilherme Arantes 
 Agenor - As Canções de Cazuza 
 Coitadinha Bem Feito - As Canções de Ângela Ro Ro  
 Mulheres de Péricles - As Canções de Péricles Cavalcanti 
 Literalmente Loucas - As Canções de Marina Lima 
 Fhernanda Fernandes - Passional - As Canções de Fátima Guedes

Reedições

 Edy Star - ...Sweet Edy.... 
 Claudia Telles - Primeiros Anos 1976-1979 
 Marilia Pera - Feiticeira 
 Vanusa - 30 Anos 
 Marília Barbosa - Filme Nacional 

Gravadoras do Brasil
Gravadoras fundadas em 2011